Bagley ist der Familienname folgender Personen:

 Desmond Bagley (1923–1983), britischer Schriftsteller
 Don Bagley (1927–2012), US-amerikanischer Jazzbassist
 George A. Bagley (1826–1915), US-amerikanischer Politiker

 Lorri Bagley (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Marvin Bagley (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ross Bagley (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Tim Bagley (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Worth H. Bagley (1924–2016), US-amerikanischer Admiral der US Navy
 William Chandler Bagley (1874–1946), amerikanischer Pädagoge

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bagley (Alabama), im Jefferson County
 Bagley (Iowa), im Guthrie County
 Bagley (Maryland), im Harford County
 Bagley (Michigan), im Menominee County
 Bagley (Minnesota), im Clearwater County
 Bagley (New Hampshire), im Merrimack County
 Bagley (North Carolina), im Johnston County
 Bagley (Wisconsin), im Grant County
 Bagley (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin
 Bagley Junction (Washington), im King County
 Bagley Junction (Wisconsin), im Marinette County
 Bagley Meadows, im Jefferson County, Alabama

in Großbritannien:
 Bagley (Manchester)
 Bagley (Shrewsbury)
 Bagley (Shropshire)
 Bagley (West Yorkshire)

Sonstiges:
 Bagley Creek, Fließgewässer im Idaho County, Idaho
 Bagley Ditch, Kanal im Lake County, Oregon
 Bagley Island, Bossier Parish, Louisiana
 Bagley Bend North Mine, Mine im Jefferson County, Alabama
 Bagley North Oil Field, Ölfeld im Lea County, New Mexico
 Bagley Oil Field, Ölfeld im Lea County, New Mexico
 Bagley West Oil Field, Ölfeld im Lea County, New Mexico
 Bagley City Park, Park im Clearwater County, Minnesota
 Bagley Inn Historical Marker, Park im Oakland County, Michigan
 Bagley Lake State Wildlife Management Area, Park im Clearwater County, Minnesota

Schiffe:
 USS Bagley (DD-185), Zerstörer der US-Marine
 USS Bagley (DD-386), Zerstörer der US-Marine
 USS Bagley (FF-1069), Fregatte der US-Marine

im NRHP gelistete Objekte:
 Bagley Memorial Fountain, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 71000422
 Bagley-Bliss House, in South Durham, Maine, ID-Nr. 96000242
 Bagley-Cater Building, in Anniston, Alabama, ID-Nr. 85002864

Siehe auch:
 Bagley Lake
 Begley